Augusto Bertazzoni – arcivescovo cattolico italiano
 Carlo Bertazzoni – politico italiano
 Giuseppe Bertazzoni – vescovo cattolico italiano
 Vladimiro Bertazzoni – politico italiano